Kapelica (żupania bielowarsko-bilogorska)
 Kapelica (żupania istryjska)